Les néphrozoaires (Nephrozoa, animal à reins en latin) forment le clade regroupant le super-embranchement Deutérostomiens et le clade Protostomiens.  Ce sont, avec les xénacélomorphes, et depuis l'extinction des proarticulés, les seuls bilatériens encore existants de nos jours.

Les néphrozoaires sont caractérisés notamment par l'existence d'une cavité, le célome, contenant le tube digestif. Ils forment un groupe très prévalent dans le règne animal, comportant de très nombreuses espèces en particulier aux échelles macroscopiques.

Ils sont également appelés Eubilateria  du fait de la présence de vrais systèmes excrétoires, contrairement aux membres des embranchements basaux.

Phylogénie 
Nephrozoa est un clade majeur de Bilatériens, comprenant presque tous les phylums d'animaux et plus d'un million d'espèces actuelles. Son clade frère est Xenacoelomorpha. Le cœlome, le tube digestif, les organes excréteurs (néphridies) et les cordons nerveux se sont développés au sein de Nephrozoa.

Nephrozoa est divisé en Protostomes et Deutérostomes. Les fossiles de Kimberella étant datés à  et presque certainement des Protostomes, les deux lignées ont dû se séparer il y a au moins  d'années, donc bien avant le début du Cambrien ().

Références 

Bilatérien (nom scientifique)
Taxon décrit en 2002